Shqip(ë)tar (au pluriel Shqip(ë)tarët, au féminin : Shqip(ë)tare) est, en albanais, l'autoethnonyme des Albanais.

Utilisation 
 Radio Televizioni Shqiptar ;
 Partia Demokratike Shqiptar (Parti démocratique des Albanais) ;
 Partia Balli Kombëtar Shqiptar (Front national albanais).

Théories sur l'origine 
Gustav Meyer a tiré Shqiptar des verbes albanais shqipoj (pour parler clairement) et shqiptoj (pour se prononcer, se prononcer), qui est à son tour tiré du verbe latin excipere, dénotant les frères qui parlent la langue albanaise, semblable à la Souillon-Nemac de dichotomies ethno-linguistique et Deutsch-Wälsch. Ceci est la théorie aussi soutenue (durable) par Robert Elsie.

Une théorie par Ludwig Thall ó Czy, Milan Sufflay et Konstantin  Jirecek, que l'on considère aujourd'hui désuet, tirée le nom d'un nom de famille Drivastine enregistré dans le changement de formes(formulaires) pendant le  : Schepuder (1368), Scapuder (1370), Schipudar,  Schibudar (1372), Schipudar (1383, 1392), Schapudar (1402), etc.
  
Maximilian lambertz, il a centré justement la vraie source du nom Shqiptar  
Les autres théories n'ont aucune relation, que de supposition erronées.
La seul dénomination juste vient du peuple albanais,les  Shqiptars, au sens fils de l'aigle. La première pronostication  du pays  a été Shqypneja' Shqype = aiglle et neja=habitat) d'ou Shqypneja= Aiglehabitat.
Plus tard s'adaptant à la langue moderne, Shqypneja, devient Shqypnija, 
Shqipnia(dialect du Nord), après   Shqiperia (dialect du Sud, offiellement reconnu), mais ou la pièce "ria" n'a aucun sens. C'est ça le vrai sens du mot Shqiptars, comme fils de 'Aigle. On ajoute que la pièce "tar et tars" en albanais signifie porteur d'un chose, ou d'une profession, dont Shqiptars =les porteur de l'Aigle, attribué au drapeau albanais avec l'aigle, de Scanderbeg. Donc il est bien à savoir que le nom dhe   Shqiptars et Shaqiperia, ont une dérivation directe de l'aigle, e toute autre  théorie ne peut être acceptée, n'ayant aucune relation avec le nom Shqiptars et Shqiperia. 

Gentilé